Абутураб ( — отец пыли или праха, ), сокращённая форма Тораб — мусульманское имя, восходящее к прозвищу Али ибн Абу Талиба. Об истории происхождения этого имени имеются две версии. По одной версии, имя дано пророком Мухаммедом и имеет позитивное толкование, по другой версии, имя имеет негативный оттенок и использовалось врагами Али для проклятия его памяти. Первая версия подтверждается распространённостью имени среди иранцев.

 Ахунд Абутураб (1817—1910) — азербайджанский просветитель.
 Абутораб Хосрови (1956 г.р.) — современный иранский писатель.

Литература

Ссылки 
 Али ибн Абу Талиб Абу Тураб 

Арабские имена
Мусульманские имена